Boring (muziekinstrument)
Boring (werktuigbouw)
Aardolie- of aardgaswinning

In de civiele techniek:
Grondboring
Horizontaal gestuurd boren voor kabels of leidingen
Tunnelboormachine voor het boren van tunnels
Boorpaal, geboorde funderingspalen